Crédit mutuel peut désigner :
 Crédit mutuel, un groupe français des domaines de la banque, de l’assurance, de la monétique, de la téléphonie, de la télésurveillance résidentielle et des médias ;
 crédit mutuel, un système de comptabilité de crédits réciproques et qui sert de monnaie dans une communauté économique.

Voir aussi 
 Crédit mutuel Arkéa, un groupe de bancassurance coopératif et mutualiste en France
 Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le principal groupe bancaire au sein du groupe Crédit mutuel